Михаи́л Я́ковлевич Ге́ллер (31 августа 1922, Могилёв, БССР — 3 января 1997, Париж, Франция) — историк, публицист, писатель, критик, диссидент. Автор ряда книг, исследующих различные аспекты русской истории и литературы советского периода, издававшихся в Англии, Франции, Польше, Венгрии и других странах. Зарекомендовал себя как один из крупнейших советологов. Его работы более известны за пределами России.

Биография 
Михаил Яковлевич Геллер родился в Могилеве в 1922 году. Окончив исторический факультет Московского университета, работал преподавателем высшей школы.

В 1950 году был арестован и приговорён к 15 годам лагерей. Отсидел 7 (по другим данным 6) лет. В 1957 г. освобождён из тюрьмы. В 1963 г. (по другим данным в 1957) был вынужден уехать из СССР.

Жил в Варшаве, затем — в Париже, где получил звание профессора Сорбонны. В 1983 г. был лишён гражданства СССР.

В эмиграции написал несколько фундаментальных исторических трудов, в том числе — в соавторстве с другим известным историком-диссидентом Александром Некричем — многотомную работу «Утопия у власти», об истории Советского Союза. В соавторстве они написали три тома, после смерти Некрича Геллер написал четвёртый. До 1994 года его книги издавались только за рубежом. Начиная с 1994 года многие книги были переизданы в России.

В течение ряда лет вёл регулярную хронику в парижской газете «Русская мысль», подборка которой была выпущена в России в виде книги «Глазами историка. Россия на распутье. 1990—1995». Под псевдонимом Адам Кручек (Adam Kruczek) вёл постоянную рубрику «Русские заметки» в польском литературно-политическом журнала «Культура», выпускающемся в Париже.
Скончался в Париже в 1997 г.

Сын — Леонид Геллер (р. 1945) — филолог, культуролог, профессор Лозаннского университета

Библиография 
Большая часть произведений Михаила Геллера переиздана в издательстве МиК.
 Геллер М. Я. Машина и винтики. История формирования советского человека. М.: МиК, 1994. — 1 000 экз.  
 Геллер М. Я. Концентрационный мир и советская литература. М.: МИК, 1996. 319 с. — 500 экз.
 Геллер, М., Некрич, А. История России 1917—1995. Т. 1. Утопия у власти 1917—1945. М., «МИК», «Агар», 1996. — 3 000 экз. 
 Геллер, М., Некрич, А. История России 1917—1995. Т. 2. Утопия у власти 1945—1985. М., «МИК», «Агар», 1996.  
 Геллер, М., Некрич, А. История России 1917—1995. Т. 3. Седьмой секретарь 1985—1990. М., «МИК», «Агар», 1996.  
 Геллер, М., Некрич, А. История России 1917—1995. Т. 4. Глазами историка. Россия на распутье 1990—1995. М., «МИК», «Агар», 1996
 Геллер М. Я. «История Российской империи». В трех томах. М.: «МИК», 1997.  
 Геллер М. Я. Российские заметки, 1991—1996. М.: МиК, 1998, 319 с.
 Геллер М. Я. Андрей Платонов в поисках счастья: [Посвящ. 100-летию со дня рождения] / М.: МИК, 1999. 428 с.
 Геллер М. Я. Российские заметки, 1969—1979. М.: МИК, 1999. 567 с.
 Геллер М. Я., Некрич А. М. Утопия у власти. М.: МИК, 2000, 856 стр.
 Геллер М. Я. Разговоры о книгах. На «Свободе» о свободе. М.: МИК, 2003. 224 с.

Автор ряда книг, исследующих различные аспекты русской литературы и истории, впервые изданных за рубежом, в том числе:
 «Концентрационный мир и советская литература» (Лондон, OPI, 1974)  
 «Андрей Платонов в поисках счастья» (Париж, Ymca Press, 1982)
 «Под взглядом Москвы»
 «Машина и винтики. История формирования советского человека» (Лондон, 1985)
 «Утопия у власти» (совместно с А. Некричем) (Лондон, 1982)
 «Вехи 70-летия. Очерки советской политической истории» (Лондон, 1987) 
 «Александр Солженицын. К 70-летию со дня рождения» (Лондон, OPI, 1989)
 «Седьмой секретарь. Блеск и нищета Михаила Горбачева» (Лондон, 1991)
 «Жизнь в ленинской России» (Лондон, 1991)
 История Российской империи с первого летописного упоминания о славянских племенах до Октябрьской революции. (Венгрия, 1996)

Примечания

Ссылки 
 Произведения М. Геллера  на сайте «Вторая литература» (электронный архив зарубежья имени Андрея Синявского)
 Иоффе Э. Г. Под сенью Эйфелевой башни… / Журнал «МИШПОХА» № 6 2000 
 Кукулин И. В. Одушевленное сочувствие в мире утопий. Пророческий, апостольский и церковный периоды мечты
 Михаил Геллер «В окопах Сталинграда» вчера и завтра" (Сайт памяти Виктора Некрасова) 
 «Вместо мемуаров: памяти Геллера М. Я.» / Сост. Л. Геллер, Н. Зеленко. М.: МиК, 2000. 352 с.
 Опись архива Михаила Геллера, в La contemporaine

Историки по алфавиту
Историки СССР
Историки Франции
Литературоведы СССР
Русские писатели XX века
Советологи
Специалисты по истории России
Историки, репрессированные в СССР
Выпускники исторического факультета МГУ
Русские эмигранты третьей волны во Франции